Montell peut faire référence à :

Patronymes 
 Denise Montell, biologiste américaine.
 Donny Montell (né en 1987), chanteur lituanien.
  (1869-1954), botaniste finlandais.

Prénom 
 Montell Jordan (né en 1968), chanteur américain

Voir aussi 
.